

Глубокая древность 
 Медь
 Серебро
 Золото
 Свинец
 Олово
 Железо
 Углерод

До нашей эры 
 Сурьма — ранее 3000 до н. э.
 Ртуть — ранее 1500 до н. э.
 Цинк — 1300—1000 до н. э.
 Сера — примерно VI век до н. э.

Средние века/Начало Нового времени

XVIII век

XIX век

XX век

XXI век

График

Таблица

См. также 
 Синтезированные химические элементы
 История химии
 Хронология химии

Литература 
 Трифонов Д. Н., Трифонов В. Д. Как были открыты химические элементы: Пособие для учащихся. — : Просвещение, 1980. — 224 с.
 Фигуровский Н. А. Открытие элементов и происхождение их названий. — : Наука, 1970. — 207 с.

Хронология химии

Списки химических элементов